

Persone 
Antonio Minutoli
Domenico Minutoli
Enrico Minutoli (Minutolo) († 1412), cardinale della Chiesa cattolica
Giacomo Minutoli (1765-1827), architetto italiano
Alexander von Minutoli (1806-1887), un collezionista tedesco
Heinrich Menu von Minutoli (1772-1846), un Maggiore Generale, Principe educatore, esploratore e archeologo prussiano
Julius von Minutoli (1804-1860), un capo della polizia, politici, scienziati, scrittori prussiana
Wolfardine von Minutoli (1794-1868), uno scrittore tedesco
 Giovanni MINUTOLI (1974) architetto professore universitario italiano

Altro 
 La Palazzata di Giacomo Minutoli, un edificio della città di Messina
 La Villa Minutoli-Tegrimi, a Capannori, in provincia di Lucca